Il doppio del Qatar Total Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Liezel Huber e Lisa Raymond, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare assieme. La prima ha giocato in coppia con Hsieh Su-wei e la seconda con Samantha Stosur. Hsieh e Huber sono state sconfitte al primo turno da Daniela Hantuchová e Anabel Medina Garrigues mentre Raymond e Stosur nei quarti di finale da Raquel Kops-Jones e Abigail Spears. Le vincitrici sono Sara Errani e Roberta Vinci che hanno battuto per 2-6, 6-3, [10-6] Nadia Petrova e Katarina Srebotnik.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Campionesse)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)
  Nuria Llagostera Vives /  Zheng Jie (quarti di finale)

  Hsieh Su-wei /  Liezel Huber (primo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (semifinale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (primo turno)

Wildcard 

  Caroline Garcia /  Christina McHale (secondo turno)
  Aleksandrina Najdenova /  Francesca Schiavone (secondo turno)

  Fatma Al-Nabhani /  K Wörle (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2013
WTA Tour 2013